Moutte peut faire référence à :
 Alphonse Moutte (1840-1913), peintre naturaliste français
 Moutte, un toponyme français
 La fontaine de Moutte, située à Fort-de-France, en Martinique
 Le château de la Moutte, situé sur la presqu'île de Saint-Tropez
 chasse-meunet désigne en Franche-Comté l'ancien métier de valet de meunier, chargé des courses et des transports.

Voir aussi 
 La déesse égyptienne Mout
 Le moût obtenu après pression ou cuisson des fruits